Henegouwen, een Belgische provincie die vroeger deel uitmaakte van het Graafschap Henegouwen
Graafschap Henegouwen, een historisch vorstendom
Frans-Henegouwen, een streek in Noord-Frankrijk die vroeger deel uitmaakte van het Graafschap Henegouwen